Blood Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Blood Lake (Maine)
 Blood Lake (Clinton County, Michigan)
 Blood Lake (Hillsdale County, Michigan)
 Blood Lake (Newaygo County, Michigan)

Siehe auch:
 Bloody Lake
 Blood Lake: Killerfische greifen an (Film)